Соревнования по тяжёлой атлетике в категории до 62 кг среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 17 сентября. В них принял участие 21 спортсмен из 21 страны. Олимпийским чемпионом стал хорват Николай Пешалов. До этого Пешалов дважды становился призёром Олимпийских игр. Выступая под флагом Болгарии, Пешалов выигрывал серебро на играх в Барселоне и бронзу в Атланте.

Серебряным призёром стал грек Леонидас Сабанис. В Атланте Сабанис также занял второе место, но в категории до 59 кг.

Бронзовым призёром первоначально стал болгарин Севдалин Минчев, но через несколько дней после соревнований в анализах спортсмена были обнаружены запрещённые препараты — диуретики. Это был уже третий случай на этих играх, когда болгарские спортсмены были дисквалифицированы за употребление допинга. Таким образом третье место досталось белорусу Геннадию Олещуку.

Медалисты

Соревнования

Примечания

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт